Dodurga bezeichnet:
 Dodurga, einen oghusischen Stamm.

Dodurga ist außerdem der Name verschiedener Orte in der Türkei:
 Dodurga (Çorum), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Çorum

 Dodurga (Bozüyük), eine Gemeinde im Landkreis Bozüyük der Provinz Bilecik
 Dodurga (Orta), eine Gemeinde im Landkreis Orta der Provinz Çankırı

 Dodurga (Ulus), ein Dorf im Landkreis Ulus der Provinz Bartın
 Dodurga (Tokat), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Tokat
 Dodurga (Mudurnu), ein Dorf im Landkreis Mudurnu der Provinz Bolu
 Dodurga (Bolu), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bolu
 Dodurga (Boyabat), ein Dorf im Landkreis Boyabat der Provinz Sinop
 Dodurga (Sandıklı), ein Dorf im Landkreis Sandıklı der Provinz Afyonkarahisar
 Dodurga (Çerkeş), ein Dorf im Landkreis Çerkeş der Provinz Ğankırı
 Dodurga (Fethiye), ein Dorf im Landkreis Fethiye der Provinz Muğla